Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1886 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round besiegte Blanche Bingley die Titelverteidigerin Maud Watson in zwei Sätzen. Zuvor hatte sich Bingley im All-Comers-Finale gegen A. Tabor durchgesetzt.

Challenge Round

All-Comers-Turnier

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Dameneinzel
1886